Höchstlast steht für:
 Spitzenlast (benötigte Leistung) in einem Stromnetz 
 Höchstlast, maximale Belastung eines Reifens, als Tragfähigkeitsindex auf der Reifenflanke vermerkt
 Höchstlast, maximale Kraft die ein Werkstück aushält, siehe Biegeversuch